Никонцев:
 Никонцев, Анатолий Николаевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Никонцев, Николай Анатольевич (1957—2013) — советский хоккеист.